Мейеровицс, Мейеровиц, Мейровиц (,  <  (Мейерович (Меерович), Майерович (Маерович))) — фамилия. Известные носители:
 Мейеровиц, Джоэл (род. 1938) — американский фотограф.
 Мейеровиц, Зигфрид Анна (1887—1925) — латвийский политический и государственный деятель
  (1920—2007) — латвийский политик.
 Мейеровиц, Ян ( Ханс Херманн Майеровиц; 1913—1998) — немецко-американский композитор и пианист.

См. также 
 Мейерович
 Меерович
 Мееров
 Мейер